Pogon kan syfta på följande:
 Pogon (djur), ett släkte insekter

Geografi

Albanien 

 Komuna e Pogonit, kommun, Gjirokastër prefektur,

Indonesien 

 Desa Pogon, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar